Fargo kan avse:

 Fargo – NATO-namn på stridsflyget Mikojan-Gurevitj MiG-9
 Fargo – en rollfigur i TV-serien Eureka

Bilar 
 Fargo (lastbil) – ett lastbilsmärke av Chrysler
 Isuzu Fargo – en minibussmodell 1980–2001 tillverkad av Isuzu

Filmer och TV-serier
 Fargo (film) – en film från 1996 av Joel och Ethan Coen
 Fargo (TV-serie) – TV-serie från 2014 inspirerad av ovanstående film
 Fargo (film, 1952) – en film från 1952 regisserad av Lewis D. Collins

Geografi 
 Fargo, Arkansas, USA
 Fargo, Kalifornien, USA
 Fargo, Georgia, USA
 Fargo, North Dakota, USA, den mest befolkade amerikanska orten med det namnet.
 Fargo, Oklahoma, USA
 Fargo Lake – en sjö i Ontario
 Fargo (vattendrag) –  ett vattendrag i Djibouti

Personer
 Donna Fargo (1945–), en amerikansk countrysångerska och låtskrivare

Se även
 Wells Fargo – en amerikansk bank
 Fargoo Creek – ett vattendrag i Western Australia